Novočerkassk 
 Novočerkassk, città della Russia nell'Oblast' di Rostov
 Cultura di Novočerkassk
 Massacro di Novočerkassk

Pagine correlate 

 Čerkasskij
 Novočerkasskaja